Гретчен Мол (; род. 8 ноября 1972) — американская актриса кино и телевидения.

Ранние годы 
Гретчен Мол родилась в городке Дип Ривер, Коннектикут. Она выросла в свободной творческой обстановке. Её мать талантливая художница, а отец преподает в школе.

Во время учёбы в школе Гретчен была одной из самых активных участниц различных сценических постановок и мюзиклов. После окончания школы она поступила в Американскую музыкально-драматическую академию. Также актриса окончила курс театральной студии Уильямса Эспера.

После получения образования ей некоторое время пришлось поработать на низкооплачиваемых должностях в центре Angelika Film. Следующим её шагом стало несколько удачных рекламных роликов. Гретчен поразила многих своим оптимизмом и устойчивой жизненной позицией. Благодаря её смелым взглядам на жизнь она получала много интересной и высокооплачиваемой работы.

Карьера в кинематографе 
Свои первые роли Гретчен Мол сыграла в 1996 году в фильмах «Девушка № 6» и «Похороны». В 1990-х годах её можно увидеть в картинах: «Убрать Картера», «Влечение», «Навеки моя», «Сладкий и гадкий», «Колыбель будет качаться», «Тринадцатый этаж», «Знаменитость», «Отель «Новая роза»».

В 2002 году актриса снялась в телесериале «Великолепные Эмберсоны». А в 2003 году Гретчен Мол стала одной из самых ярких актрис Бродвея. В течение года она играла роль Рокси Харт в мюзикле «Чикаго».

После мюзикла «Чикаго» последовали съемки в фильме «Непристойная Бетти Пейдж». Последними работами актрисы стали роли в фильмах «Десять заповедей», «Поезд на Юму», «Жизнь как катастрофа».

На данный момент Гретчен Мол часто появляется на телевидении. В октябре 2008 года на телеканале ABC стало транслироваться её собственное шоу. Она также сыграла Энни Норрис в телесериале «Жизнь на Марсе», американском римейке британского одноимённого сериала. Сериал начал транслироваться в США 9 октября 2008 года и состоял из 17 эпизодов, закончившись 1 апреля 2009 года.

Личная жизнь 
В июне 2004 года Гретчен Мол вышла замуж за режиссёра Кипа Уильямса . В сентябре 2007 года родился их первенец, Птолими Джон Уильямс. 17 февраля 2011 года Мол родила второго ребёнка, дочь Уинтер Морган Уильямс.

Гуманитарная работа 
Помимо актёрской деятельности Гретчен Мол является членом фонда «PMD». Эта организация занимается исследованием и лечением детей, больных лейкодистрофией Пелицеуса-Мерцбахера.

Фильмография

Ссылки 

Выпускники Региональной средней школы Долины
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале